Niemcy:
 Riegelsberg – dzielnica gminy Egglham, w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rottal-Inn
 Riegelsberg – gmina w kraju związkowym Saara, w związku regionalnym Saarbrücken